Gacko – miasto w Bośni i Hercegowinie
 Gacko – osada leśna w Polsce, w woj. zachodniopomorskim